Ubaitaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubaitaba (ort), Bahia, 
 Ubaitaba (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar